Jojo (bande dessinée)#Personnages principaux
Les Inconnus dans la maison (roman)#Résumé

Voir aussi
Louis Gros
Les Gros Louis